Die St. Petersburg Ladies Trophy 2017 war ein Damen-Tennisturnier. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 30. Januar bis 5. Februar 2017 in St. Petersburg statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2017 fand vom 28. bis 30. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Sankt Petersburg